Армянский шрифт Брайля — общее название двух разновидностей шрифта Брайля, предназначенных для записи восточноармянского и западноармянского языков.

Алфавит

Восточноармянский

Западноармянский

Пунктуация

Использование 

Наряду со шрифтом Брайля, предпринимались попытки использовать для армянского языка шрифт Муна.

Специальные тактильные бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля, используются в Армении на выборах. 

Преподавание армянского шрифта Брайля введено в ереванской школе №14 для детей с нарушениями зрения, где учатся слепые и слабовидящие дети со всей Армении.

Примечания 

Шрифты Брайля
Армянский язык